Basilides ist der Name folgender Personen:

 Basilides (Gnostiker) (~85~145), syrischer Philosoph 
 Basilides von Rom († um 304 in Rom), Heiliger und Märtyrer  
 Basilides oder Fasilides (1632–1667), äthiopischer Kaiser und Erbauer von Fasil Ghebbi